AvtoVAZ (en ) est un constructeur automobile russe . Initialement nommé VAZ (ВАЗ, Волжский автомобильный завод, prononcé Voljskiy Avtomobilny Zavod, soit « Usine d'automobiles de la Volga »), la société a pris son nom actuel en 1993. L'entreprise AvtoVAZ est plus connue en Europe de l'Ouest sous la marque Lada (Лада).

VAZ est le premier constructeur d’automobiles en Russie, constructeur généraliste. Fondé avec l'aide de Fiat qui a conçu le site industriel de Togliattigrad.

L'acronyme VAZ du nom de l'entreprise provient de « Volga Usine Automobile » (russe Во́лжский автомоби́льный заво́д), nom utilisé pour l'entreprise entre 1966 et 1971, la ville de Togliatti, où sont produites les Lada étant située au bord de la Volga. Son logo représente un bateau traditionnel de la Volga.

Histoire

L'initiative politique 
Le , le président du conseil des ministres de l'URSS, Alexeï Nikolaïevitch Kossyguine, approuve le rapport sur la vingt-troisième directive du PCUS sur la réalisation du Plan quinquennal pour le développement de l'État populaire pour 1966-1970, qui affirme la nécessité de construire une nouvelle usine d'automobiles en Union soviétique. Des discussions commencent avec le conglomérat automobile italien Fiat, dès avril de la même année (15 avril - 7 mai), à Turin, en Italie. Le 4 mai est signé un protocole de collaboration dans le domaine du développement de la construction automobile. D'après cet accord, Fiat devait fournir l'équipement technique de l'usine et former les spécialistes. Un accord interbancaire de crédit est également signé entre la Vnechtorgbank et l'Instituto Mobiliaro Italiano.

Le projet est rendu public en URSS le 30 juin. Le , après analyse de cinquante-quatre différents projets de construction, le comité central du PCUS et le gouvernement soviétique prennent la décision de construire une grande usine de fabrication d'automobiles dans la ville nouvelle de Togliatti, nommée ainsi en l'honneur du chef communiste italien Palmiro Togliatti, décédé en 1964. L'accord de création de la marque stipulait que Fiat apportait son savoir-faire en matière de réalisation de centres de production : l'usine de Togliatti était la réplique de la gigantesque usine de Mirafiori de Turin. L'usine VAZ fut construite en 1966, sur un site encore vierge, près de l'ancienne Stavropol-na-Volge, inondée par un barrage sur la Volga. Le 15 août, le ministère du commerce extérieur de l'URSS et le constructeur italien Fiat conclurent un accord général de coopération, d'une durée de huit ans, dans «le domaine du développement de la construction automobile, le projet d'une usine d'automobiles et sa construction en URSS». Le 25 août, les premiers personnels arrivent sur le futur site de l'usine afin de procéder à des recherches géologiques, et le premier coup de pelle pour la réalisation de l'ensemble est donné le . Des milliers d'hommes, surtout des jeunes, furent engagés pour construire une usine géante dont le coût final fut d'un milliard de roubles de l'époque. Le groupe italien a du établir le premier dictionnaire technique russe des termes de la construction automobile, a participé à la construction, via sa filiale Impresit, de plusieurs des premiers bâtiments de l'usine et fourni une grande partie de l'outillage.

L'essor d'un grand constructeur 
En 1969 la formation des employés de l'usine conçue par Fiat Engineering pour fabriquer  Fiat 124 par an commence. La première voiture d'essai est assemblée en 1969 et, le , la chaîne de montage principale produit ses six premières automobiles VAZ-2101 Jigouli (ВАЗ-2101 «Жигули»), modèle étroitement dérivé de la Fiat 124 et produit sous licence. Ce véhicule abordable, très robuste et polyvalent va connaître un énorme succès en Union soviétique et une certaine réussite à l'exportation, reçut dans son pays d'origine le surnom de « kopeika » (de « kopek »). Fiat a contribué au fonctionnement de l'outil industriel pendant des décennies et a participé au développement de toute la gamme de modèles dérivés de la Fiat 124 d'origine, Niva incluse.

Privatisation 
L'entreprise est privatisée en 1992.

Après avoir vainement recherché une plus étroite collaboration industrielle et financière avec Fiat, qui choisit finalement un partenariat avec GAZ, AvtoVAZ se tourne vers General Motors pour l'aider dans la conception et la fabrication de la deuxième génération du tout-terrain Niva, vendu sous la marque Chevrolet en Russie. Toutefois, un contentieux portant sur cette coentreprise est apparu, il a été résolu et la production des modèles Chevrolet a repris dans l'usine de Saint-Pétersbourg, d'une capacité de .
 
Après une succession de dirigeants à la tête de l'entreprise, celle-ci est renationalisée après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. L'objectif est alors le redressement national de l'industrie automobile russe et le gouvernement refuse alors toute prise de participation au capital. L'entreprise est alors possédée à 75 % par Rosoboronexport, l'agence nationale d'exportations d'armements. Mais les pertes s'aggravant après la diminution de la part de marché de Lada, le gouvernement a laissé entendre qu'il ne refinancerait plus l'entreprise, ouvrant la voie aux capitaux des constructeurs étrangers.

Prise de participation par Renault-Nissan 
Le samedi , Renault et AvtoVAZ signent un accord, aux termes duquel la société française rachètera 25 % du capital d'AvtoVAZ au premier semestre 2008. La présidence du conseil d'administration reste russe, mais la direction opérationnelle devrait être assurée par un directeur général proposé par Renault.

Grâce à cet accord, Renault-Nissan, qui détient environ 8 % du marché russe en 2007, espère voir sa part de marché atteindre quelque 40 %.

Le , le groupe automobile Renault-Nissan acquiert la minorité de blocage, 25 % plus une action d'AvtoVAZ pour un montant d'un milliard de dollars. L'accord de partenariat stratégique porte notamment sur la coopération en matière de développement des hautes technologies et des campagnes de mise en marché conjointes.

Le , Renault-Nissan signe à Paris un protocole d'accord avec la société publique Russian Technology et la banque Troïka Dialog, qui prévoit la création d'une joint venture qui détiendra plus de 70 % du capital d'AvtoVAZ, et dont Renault va détenir 67,13 % de la coentreprise d'ici la fin du premier semestre 2014. Selon cet accord, Renault fera apport de sa participation existante de 25 % et investira environ  d'euros. Nissan, qui n'est pas encore représenté, va investir , étalés sur plusieurs années jusqu'à 2014, rachetant la participation de Troïka Dialog. Comme résultat, Renault-Nissan rachète 25 % d'AvtoVAZ en 2008.

Le groupe franco-nippon et son partenaire russe finalisent le  l'accord, signé en mai, visant à créer la joint venture « Alliance Rostec Auto BV », qui regroupera l’ensemble des intérêts détenus par les deux partenaires dans la société AvtoVAZ. Cette nouvelle société va jouer le rôle d’actionnaire majoritaire du premier constructeur d’automobiles russe, propriétaire notamment de la marque Lada. Cet accord prévoit que cette "alliance"  investira  de roubles ( d'euros). Cette dernière détiendra à son tour 74,5 % du capital d’AvtoVAZ (100 % en 2014). Depuis le , l'Alliance Renault-Nissan détient 50,01 % du capital de AvtoVAZ.

Le 17 mai 2022, Renault cède sa filiale Renault Russia et sa participation dans AvtoVAZ (67,69%) pour 1 rouble symbolique à l'organisme d'Etat russe chargé de l'industrie NAMI.

La marque Lada 
À l'origine, la marque Lada a été créée pour des raisons de facilité de prononciation, afin de promouvoir la commercialisation, en Europe de l'Ouest, du modèle Jigouli d'AvtoVAZ. « Lada » est, en réalité, le nom d'un petit bateau russe, le lada, utilisé sur le fleuve Volga qui coule près de l'usine de construction ; ce navire est représenté sur le logo de la marque.

Lada connut un grand succès en Europe avec le modèle Niva produit à partir de 1976 : véhicule tout-terrain compact, et doté, caractéristique rare pour l'époque, de quatre roues motrices en permanence, et d'une carrosserie monocoque.

Les véhicules d'AvtoVAZ exportés à destination des pays communistes d'Europe centrale et orientale furent d'abord exportés sous la dénomination soviétique de Jigouli mais la marque Lada fut aussi rapidement adoptée par la suite. Le modèle VAZ-2110 Lada 110 fut le premier à avoir été vendu en Russie sous le nom « Lada ». Désormais, c'est le cas pour tous les modèles de la marque.

En France 
Lada avait été importée en France en avril 1973 par Jacques Poch.

Lada avait connu son heure de gloire dans les années 1990 et 2000 à l’époque de l’importateur Poch et du véhicule Niva, mais à  partir de 2013 et le quasi-arrêt des ventes de véhicules (une soixantaine en 2014, une vingtaine en 2015) la marque n'est plus diffusée sur le territoire national.

Le , il est procédé à la liquidation de la société pour raison financière. On peut également trouver d’autres raisons plus « politiques » à la disparition de Lada France, faisant partie du groupe Renault-Nissan, et au vu également de la montée en puissance des ventes de modèles Dacia en France.

Chiffres de vente 
La capacité de production de l’usine de Togliatti va jusqu'à  par an.

Si l’on y ajoute la production des douze autres usines (notamment des marques russes assemblant des modèles sous licence) qui produisent ou assemblent des Lada, la production annuelle s’élève à près d’un million de véhicules.

Difficultés économiques et licenciements 
À l'été 2014, l'entreprise connaît une nette baisse de ses revenus et annonce la suppression de . Fin , , soit 10 % des effectifs, voient également leur poste supprimé. Huit ans après son entrée au capital, le coût pour Renault, son principal actionnaire, s'élève à 1,1 milliard d'euros.

Modèles

Jigouli, le modèle phare 
La Jigouli (Жигули) est le premier modèle d'automobile construit par AvtoVAZ. Ce nom provient de l'ensemble de collines qui borde la Volga, près du site de construction ; ce massif, culmine à  et s'étend sur . Il est aussi le nom d'un petit bateau utilisé sur la Volga; cet esquif figure sur le logo de la marque Lada.

Le modèle, copie de la Fiat 124, est fabriqué depuis 1969 sous licence de FIAT. Il s'agit d'une automobile de conception classique : propulsion par les roues arrière, moteur longitudinal situé à l'avant, qui fut rapidement surnommée « Kopeïka » en Russie, ce qui signifie «le kopeck», en raison de son prix bas. Si les modèles 2101, 2102 et 2103 ne sont plus produits depuis longtemps, la production de la 2106 n'a cessé qu'en 2005, celle de la 2104 a été assurée par Izh jusqu'en 2009. La production des 2105 et 2107 par l'usine de Togliatti cesse progressivement à partir de 2012, année où Lada lance la Lada 2190, la remplaçante des Classica, élaborée sur la base de la Lada Kalina.

Au total, on estime que plus de 15 millions de Jigouli, toutes versions confondues, ont été produites.

Les différentes versions 

 2101 : Il s'agit de la toute première voiture construite par AvtoVAZ, sur la base de laquelle ont été construites toutes les autres voitures de la marque (jusqu'à la 2107). La 2101 était une copie de la Fiat 124 de 1966, considérablement modifiée pour l'adapter aux routes et au climat soviétiques. Par rapport au modèle qui a servi de base de travail, tant le châssis que le moteur ont été profondément modifiés. Elle fut construite jusqu'en 1988. Plus de 10 millions d'exemplaires ont été produits.
 2102 : La ВАЗ-2102 Жигули (en fr., VAZ-2102 Jigouli) est la version break de la VAZ-2101, construite sur la base de cette dernière. Elle a été fabriquée dans ses différentes variantes, ВАЗ-2102, -21021, et -21023, de 1971 à 1986. Elle a été vendue à l'étranger sous les appellations Lada 1200 Combi (VAZ-2102), 1300 Combi (VAZ-21021), et 1500 Combi (VAZ-21025). Elle est quasiment identique à la Fiat 124 Familiare, tout en conservant les modifications apparues sur la 2101.

 2103 : La ВАЗ-2103 Жигули (en fr., VAZ-2103 Jigouli) est une berline 4 portes, construite dans différentes variantes, ВАЗ-2103, 21031, 21032, 21033, 21034, et 21035, de 1973 à 1984. Les variantes VAZ-21033 et VAZ-21035 étaient destinées à l'exportation et ont été vendues sous l'appellation Lada 1500.
 2104 : La ВАЗ-2104 Жигули (en fr., VAZ-2104 Jigouli) est la version break de la VAZ-2105, elle remplace dans la gamme la VAZ-2102. Elle est fabriquée dans ses différentes variantes, ВАЗ-2104, -21043, -21044, -21045, et -21047, entre 1982 et 2009, puis de nouveau à partir de . Elle a été vendue à l'exportation sous les appellations Lada Nova, Break, Estate, et Family.
 2105 : La ВАЗ-2105 Жигули (en fr., VAZ-2105 Jigouli) est une berline quatre portes construite par AvtoVAZ dans différentes variantes, ВАЗ-2105, -21051, -21053, -21054, et -21059, entre 1979 et 2010. Elle a été vendue à l'exportation sous les appellations Riva, Nova, Junior ou Classica.
 2106 : La ВАЗ-2106 Жигули (en fr., VAZ-2106 Jigouli) est une berline construite sur la plate-forme de la VAZ-2101, donc de la Fiat 124. Elle a été fabriquée dans différentes variantes, ВАЗ-2106, 21061, 21063, 21064, et 21065, de 1975 à . Ce modèle a été vendu à l'exportation sous les appellations Lada 1600 (VAZ-2106), Lada 1500-L (VAZ-21061), Lada 1300-SL (VAZ-21063), Lada Junior et Lada 1600 S-L (VAZ-21064 et 21065). Il s'agit à l'origine d'une version un peu plus luxueuse de la VAZ-2103.
 2107 : La ВАЗ-2107 Жигули (en fr., VAZ-2107 Jigouli) est une berline à quatre portes construite, comme les VAZ-2104 et VAZ-2105, sur la base de la Fiat 124. Depuis son lancement en 1982, elle a été fabriquée, en différentes variantes, ВАЗ-2107, -21072, -21074, -21073, -21079, à plusieurs millions d'exemplaires. Elle a été exportée sous les appellations Lada 1500-SL et Lada Riva. Sa production a cessé en .

Les autres modèles Lada

Anciens modèles 
 Oka 1111 (1988-2006) ;
 Nadejda 2120 (1998-2005) ;
 Lada 110: 110 (1996-2007), 111 (1998-2009), 112 (2000-2008) et 112 Coupé (2002-2010) ;
 Lada Samara : 2108, 2109 et 20199 ;
 Lada Kalina : berline 5 portes 1119 (2006-2013) ; berline 4 portes 1118 (2004-2011) et break 1117 (2007-2013).
 Lada Kalina 2 : berline 5 portes 2192 (2013-2018) et break 2191 (2013-2018)
 Lada Priora : berline 5 portes 2172 (2008-2018), berline 4 portes 2170 (2008-2018), break 2171 (2009-2018) et coupé 2176 (2010-2018) ;

En , avec la sortie des chaînes de la dernière 2107, Lada a cessé de produire les "Classica". Cette famille, basée sur la Fiat 124 est remplacée par la Lada Granta.

Concept-cars 

 Lada Revolution (2003) : voiture de course équipée d'un moteur turbo de  développant . Elle devait être commercialisée, mais seuls quelques prototypes ont été réalisés.
 Lada C-Cross (2008) : présenté au Salon de Moscou sous la forme d'un concept-car, ce SUV moderne est basé sur une plateforme de Renault Megane. Il était initialement prévu qu'il entre en production en 2012 - 2013.
 Lada X-Ray Concept (2012): Présenté en première mondiale au Salon de l'Automobile de Moscou en , le XRAY Concept annonce le style des prochaines générations de Lada. Un style marqué par une calandre en X sur laquelle prend place un logo redessiné pour l'occasion, plus grand et désormais tridimensionnel.
 Lada X-Ray Concept 2 (2014): Présenté au Salon de l'Automobile de Moscou en , le XRAY Concept 2 annonce cette fois le véhicule de série.
 Lada Vesta Concept (2014): Présenté au Salon de l'Automobile de Moscou en , la Vesta Concept annonce le véhicule de série. Basée sur une nouvelle plateforme, elle doit permettre à Lada de montrer son ambition retrouvée, remplacer à terme la Priora (dont les ventes s'effondrent depuis 2012) et lutter contre une concurrence, notamment coréenne, de plus en plus féroce, y compris en Russie.
 Lada Vesta Cross Concept (2015): Un an après la Vesta Concept berline, en  Lada dévoile la Vesta Cross Concept, un véhicule qui préfigure non seulement la version break de la Vesta, mais aussi son pendant loisir, qui sera baptisé Cross, à l'image des Largus et Kalina éponyme.

Modèles en vente

Modèles vendus uniquement en Europe de l'Est et dans la CEI 

Certains modèles anciens et totalement désuets ont pu poursuivre leur carrière en Russie où la demande restait assez forte grâce à des prix extrêmement bas : une Lada 2107 neuve se vendait environ cinq mille euros, il s'agissait de la voiture la moins chère du marché russe.

 Lada Niva (aujourd'hui vendue sous la simple appellation Lada 4x4 depuis le rachat du nom « Niva » par General Motors) 2121 3 portes (depuis 1976) et 2131 5 portes (depuis 1995) ;
 Lada Largus : break familial ; van ; il s'agit d'une Dacia Logan MCV rebadgée et restylée fabriquée dans l'usine de Togliatti, modernisée par Renault ;
 Lada Granta : berline 4 portes 2190 (depuis 2012) ; ce modèle, développé sur la base de la Kalina 1118, a remplacé la Lada 2107;
 Lada Vesta, une berline familiale produite et vendue depuis 2015 en remplaçant progressivement la Lada Priora. Des versions break (Vesta SW) et SUV (Vesta SW Cross) sont également commercialisées;
Le Chevrolet Niva (VAZ-2123), version « moderne » du Niva originel avec lequel il partage néanmoins sa plate-forme, est produit par GM-AVTOVAZ.

Modèles nouveaux 

En , Lada a lancé la Lada XRAY, un SUV sur plateforme Dacia Sandero Stepway.

Compétition 
 Lada VFTS (1982) : sur la base de la 2105, elle est équipée d'un moteur d'1,6 litre de 160 chevaux Elle a remporté de nombreux rallyes dans les années 1980. Une version évoluée avait été prévue, mais n'a jamais vu le jour en raison de l'arrêt des Groupes B en rallye
 Lada Revolution (2003) : petite barquette de course dotée d'un moteur d'1,6 litre de Lada 110 porté à 216 chevaux pour seulement . Elle ne participe à des courses qu'en Russie.
 Lada 112 S1600 : dotée d'un moteur d'1,6 litre développant .
 Lada S2000 (2005) : moteur de deux litres développant . Actuellement, il s'agit d'une 112, mais les prochaines versions seront peut-être des Kalina ou des Priora.
 Lada Priora WTCC (2006) : Lada a annoncé officiellement sa participation au championnat du monde des voitures de tourisme pour un minimum de trois ans, à partir de 2006. Après trois saisons, la marque russe, en difficulté financière, a annoncé qu'elle ne participera pas à la saison 2010.La première année, deux 110 équipées d'un moteur de deux litres, de 300 chevaux, préparées par la société allemande MTEC-Sport, participaient à ce championnat. La Lada Priora a pris le relais pour les saisons suivantes. Des 110 participent déjà depuis quelques années au championnat de Russie des voitures de tourisme (RTCC).
 Lada Kalina Sport (2006) : dotée d'un moteur de  qui devrait prendre place dans un futur proche sous le capot des Kalina de série, actuellement équipées de moteurs de . D'une cylindrée moins importante, mais avec une puissance et un rendement plus élevé que le moteur d'.
 Au salon de Moscou, du  au , Lada a présenté un prototype qui aurait pu participer au rallye Paris-Dakar 2007. Totalement inédit, le véhicule s'inspire des lignes de son glorieux ancêtre la Niva.
 Lada est présent en Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC) depuis la saison 2013 avec une Lada Granta 1,6T développant 320 chevaux. L'équipe est actuellement basée à Magny-Cours.

Sponsoring en Formule 1 

Quelques jours avant le lancement de la saison 2010 de Formule 1, le premier ministre russe Vladimir Poutine a annoncé que le logo de la marque Lada devrait figurer en bonne place sur les voitures engagées par Renault F1 Team. Ce sponsor inattendu s'explique par le fait que Renault détient 25 % du capital d'AvtoVAZ, et désire ainsi renforcer ses liens avec la Russie. Le russe Vitaly Petrov, second pilote de l'écurie Renault pour la saison, est un ancien vainqueur de la Coupe Lada (2002) et de la Coupe Lada Revolution Russia (2005).

Galerie d'images

Notes et références

Liens externes 

  Site officiel d'AvtoVAZ consacré à l'histoire des Lada
  Le Russe AvtoVAZ renoue avec Fiat
  Cartographie de l'écosystème AvtoVAZ en Russie (mai 2013)

Constructeur automobile ayant son siège en Russie

Entreprise fondée en 1966
Entreprise du Moscow Exchange Index
Togliatti
Rostec
Marque russe